TRI kan betyda
 Transportstyrelsens trafikföreskrifter för järnvägar (se trafiksäkerhetsinstruktion (tåg)) och utgör "trafikreglerna" för tåg.
 Trikloretylen som är ett rengöringsmedel.